In matematica, per forma chiusa può intendersi:
una forma differenziale chiusa, cioè tale che 
unespressione chiusa'', cioè definita da un numero finito di applicazioni di certe funzioni, intesa come antitesi di forma ricorsiva.

In musica:forma chiusa''' – forma nella quale la melodia è costruita basandosi su un principio di ripetizione delle frasi